Phalanger ornatus — вид сумчатых семейства .

Проживает на островах Хальмахера, Бачан и Моротай (Индонезия) на высотах от 0 до 1000 метров над уровнем моря. Живёт в первичных влажных тропических лесах, вторичных лесах, садах и других деградированных средах обитания.

В целом, нет серьёзных угроз для вида. Находится под давлением охоты в некоторых немусульманских частях ареала. Живёт на территории заповедника «Гора Сибель» (англ. Gunung Sibela Nature Reserve).

Примечания 

Кускусовые
Животные, описанные в 1860 году
Эндемики Молуккских островов